Шашова — присілок, Упоровський район, Тюменська область, Росія
 Шашова — село, Бардіїв (округ), Пряшівський край, Словаччина